Хомер, Хо́умер () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Хомер, Уинслоу (1836—1910) — американский художник и график.

Топоним 
 Хомер — город на Аляске, США.
 Хомер — город в штате Нью-Йорк, США.
 Хомер (аэропорт) — государственный гражданский аэропорт, около города Хомер (Аляска), США.
  — тауншип в штате Мичиган, США.

Другое 
 Хомер — древнееврейская мера объема сыпучих тел, а также жидкостей, равная поклаже осла (предположительно около 390 л). 1 хомер равен 10 ефам или батам.

См. также 
 Гомер (значения)

Примечания